Jméno a příjmení Josef Linhart má více nositelů:

 Josef Linhart (fotbalista)  – bývalý český fotbalista v 60. a 70. letech 20. století
 Josef Linhart (politik) – český a československý politik ze západních Čech, poúnorový poslanec za KSČ
 Josef Linhart (Smíchov) – český komunální politik, starosta města Smíchov